Die Saison 1948/49 war die dritte Spielzeit der Klass A als höchste sowjetische Eishockeyspielklasse. Den sowjetischen Meistertitel sicherte sich zum insgesamt zweiten Mal der ZDKA Moskau.

Modus 
Die zehn Mannschaften der Klass A spielten gegen jeden Gegner in Hin- und Rückspiel, sodass die Anzahl der Spiele pro Mannschaft 18 betrug. Meister wurde die punktbeste Mannschaft, während der Tabellenletzte in die zweite Liga abstieg. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden gab es einen Punkt und bei einer Niederlage null Punkte.

Tabelle 

Sp = Spiele, S = Siege, U = unentschieden, N = Niederlagen, OTS = Overtime-Siege, OTN = Overtime-Niederlage, SOS = Penalty-Siege, SON = Penalty-Niederlage

Beste Torschützen

Sowjetischer Meister

Einzelnachweise

Weblinks 
 Spielzeit bei hockeyarchives.info (französisch)
 Artikel bei championat.ru (russisch)

1948
Eishockeysaison 1948/49